Кулаева, Ольга Николаевна (26 мая 1929, Москва, СССР — 28 января 2023) — физиолог растений, почетный академик АН РБ (2002), доктор биологических наук (1971), профессор (1976), заслуженный деятель науки РФ (2004).

Биография 
Родилась 26 мая 1929 года в Москве.
 
Окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Место работы: Институт физиологии растений имени К. А. Тимирязева РАН. В 1971 году она создала и 30 лет возглавляла лабораторию экспрессии генома.

Научные направления работы Кулаевой: физиология, биохимия, молекулярная биология и гормонология растений. Она первой изучила механизмы действия фитогормонов, их роли на уровне клетки и целого растения. Обнаружила, что гормоны растений — цитокинины — являются внутренним сигналом, с помощью которого корни контролируют функциональную активность надземных органов, в частности, задерживают старение листьев. Ей первой удалось с помощью цитокининов омолодить клетки листа.

Учениками Кулаевой являются 6 докторов и 40 кандидатов наук.

О. Н. Кулаева создала научную школу в области науки о растениях.

Награды и звания 
Лауреат премии АН СССР имени К. А. Тимирязева (1976), награждена орденом Дружбы народов (1986), Заслуженный деятель науки РФ (2004).

Труды 
Кулаева, Ольга Николаевна — автор более 250 научных работ, включая 4 монографий.

Цитокинины, их структура и функция. М.: Наука, 1973.

Основы химической регуляции роста и продуктивности растений. М.: Агропромиздат, 1987.

Примечания

Литература 
Башкирская энциклопедия: В 7 т. Т. 3: З—К. Уфа: Башкирская энциклопедия, 2007.

Ссылки 

http://www.ippras.ru/structure/lab_egp.php

Академики Академии наук Республики Башкортостан
Лауреаты премии имени К. А. Тимирязева